Die Hungarian Ladies Open 2019 waren ein Damen-Tennisturnier in Budapest im Rahmen der WTA Tour 2019. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 18. bis 24. Februar 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Alison Van Uytvanck im Einzel und die Paarung Georgina García Pérez/Fanny Stollár im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hungarian Ladies Open 2019 fand vom 16. bis 17. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Budapest